В Ярославской области есть ещё деревня с таким названием, в Борисоглебском районе.

Дени́сьево — деревня Волжского сельского округа Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области .

Деревня расположена на южной окраине города Рыбинска, непосредственно на внешней стороне окружной дороги города. Она стоит на левом, западном берегу реки Уткашь, к югу от окружной дороги. С запада от деревни проходит железная дорога Рыбинск—Ярославль. На противоположном берегу Уткаши стоит деревня Скородумово. Выше по течению Уткаши, на том же берегу — деревня Зиновьево, а на противоположном — Красный Пахарь. Ниже по течению Уткаши, но уже в пределах окружной дороги деревня Воронино. В западном направлении, с другой стороны железной дороги — деревня Якунники, крайняя северо-восточная деревгя Покровскому сельскому поселению .

Деревня Денисьева указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года.

На 1 января 2007 года в деревне числилось 12 постоянных жителей . Почтовое отделением Ермаково-1 обслуживает в деревне 36 домов .

Примечания 

Населённые пункты Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области